panna – kobieta, która nie pozostawała w związku małżeńskim; także stara panna (zobacz też: kawaler)

 Nazwy własne
 Panna – gwiazdozbiór
 Panna – znak zodiaku
 Panna – rzeka, dopływ Noteci
 Panna – rzeka górska w Polsce, w woj. dolnośląskim, w Sudetach Wschodnich
 Panna – potok w Beskidzie Niskim, lewobrzeżny dopływ Jasiołki

Zobacz też 
 Panna Maria – osada w stanie Teksas w USA
 Panna Wodna (ujednoznacznienie)
 panna – w buddyzmie inny zapis słowa Prajna / Prajna-paramita / Panna – transcendentalna wiedza, najwyższa z cnót bodhisattwy
 najady
 nereidy
 mamuna
 rusałka